Funhouse (album), het vijfde album van de Amerikaanse zangeres P!nk
Cakewalk (attractie), een kermisattractie, ook Funhouse genaamd
Funhouse (single), een nummer van P!nk
Funhouse (The Sopranos), de zesentwintigste aflevering van de HBO-serie The Sopranos